Ламбе́р (), Ла́мберт (, ) — мужское имя и фамилия, предположительно происходящие от .

Имя 
 Правители
 
 
  (830—882) — номинальный граф Нанта, завоёванного бретонцами; сын Ламберта II и Теодрады — дочери Пипина, короля Италии и внучки Карла Великого.
  (665 или 685—741) — граф д’Эсбе (с 706), отец Ландрады и Роберта I д’Эсбе.
 Ламберт Лысый (ум. 873) — граф Камерино (до 871), участник неудачного заговора против короля Италии Людовика II (вместе с Ламбертом I Сполетским), в результате которого потерял свои владения и титул.
 Ламберт Монакский (Ламберто Гримальди, 1420—1494) — сеньор Антиба, затем, по браку со своей кузиной Клодиной — сеньор Монако (с 1458).
 Ламберт Сполетский (ок. 880—898) — король Италии (с 891) и император Запада (с 892), соправитель своего отца Гвидо Сполетского, герцог Сполето и маркграф Камерино (с 894, как Ламберт II).
 Ламберт Тосканский (ум. после 938) — граф Лукки и маркграф Тосканы (930—931).
 Ламберт Шалонский (ок. 930—979) — граф Шалона и Отёна (с 956); сын Роберта Дижонского, муж Аделаиды, дочери Жильбера Шалонского.

 Религиозные деятели
 Ламберт Авиньонский (Францис Ламберт; 1485/87—1530) — проповедник, видный деятель Реформации, профессор Марбургского университета (с 1527).
  (ум. 1031) — граф Бассиньи, епископ Лангра (с 1016).
  (тж. Бодуэнский; 1084—1154) — епископ Ванса (с 1114).
 Ламберт Херсфельдский (1024—1088) — немецкий хронист, монах-бенедиктинец.
 Ламберт Кёльнский (1430/35—1499) — немецкий философ-схоласт родом из Голландии.
 Ламберт Маастрихтский (ок. 635 — ок. 705) — епископ Маастрихта, католический святой (день памяти — 17 сентября).
 Ламберт Осерский (XIII в.) — монах-доминиканец, философ-логик, автор «Суммы логики» ().
 Ламберт из Сент-Омера (XII в.) — средневековый монах и хронист из монастыря города Сент-Омер.

 Другие
 Ламбер — французский трувер (поэт) XII века.
 Ламберт Ардрский — французский хронист XII века из графства Гин.
 Ламбер де Герен, Жозеф Гаспар (XVII—XVIII вв.) — французский инженер, служивший в России, руководил осадами Ниеншанца и Нарвы.

Фамилия 
 Ламберт — русский дворянский род французского происхождения, идущий от Г.-И. Ламберта.
 Ламберт, Адам (род. 1982) — американский певец.
 Ламберт, Альберт (1875—1946) — американский гольфист.
 Ламберт, Верити (1935—2007) — английский продюсер.
 Ламберт, Генрих-Иосиф (1738—1808) — член военного совета Франции, с 1792 года на российской службе.
 
 Ламберт, Джон (1619—1683) — английский генерал, участник Английской революции.
 Ламберт, Джон (1772—1847) — английский генерал, участник битвы при Ватерлоо.
 Ламберт, Джордж (1928—2012) — американский пятиборец.
 Ламберт, Дэвид (род. 1992) — американский актёр.
 Ламберт, Дэниел (1770—1809) — британский тюремный смотритель, прославившийся своей тучностью.
 Ламберт-Чамберс, Доротея (1878—1960) — британская теннисистка.
 Ламбер, Жак (1891—1948) — французский архитектор.
 Ламбер, Жозеф-Франсуа (1824—1873) — французский авантюрист, работорговец, промышленник и дипломат.
 Ламберт, Ивон (род. 1950) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1976—1979).
 Ламберт, Иоганн Генрих (1728—1777) — немецкий математик, физик и философ; в его честь названы единица яркости и кратер на Луне.
 Ламберт, Иосиф Карлович (1809—1879) — генерал-лейтенант, личный адъютант вел. кн. Александра Николаевича (будущего Александра II).
 
 Ламберт, Констант (1905—1951) — английский композитор, дирижёр и театральный деятель
 Ламберт, Кристофер (род. 1957) — французский киноактёр, обладатель премии «Сезар».
 Ламберт, Майкл (род. 1986) — канадский сноубордист.
 
 Ламберт, Миранда (род. 1983) — американская певица, автор-исполнитель в стиле кантри.
 Ламберт, Мэри (род. 1951) — американский режиссёр.
 Ламберт, Мэри (род. 1989) — американская певица и автор песен.
 Ламберт, Пол (род. 1969) — шотландский футболист.
 Ламбер, Пьер (наст. фамилия Буссель, 1920—2008) — французский троцкист.
 Ламберт, Рики (род. 1982) — английский футболист.
 Ламберт, Роберт Карлович (1888—1927) — советский флейтист и педагог.
 Ламберт, Филлис (род. 1927) — канадский архитектор и филантроп.
 Ламберт, Фредерик (1865—1946) — британский военачальник, фельдмаршал.
 Ламберт, Ханс (род. 1928) — австрийский шахматист.
 Ламберт, Шейла (род. 1980) — американская баскетболистка.
 Ламберт, Эйлмер Бурк (1761—1842) — английский ботаник.
 Ламбер, Эли (1888—1981) — французский историк искусства и археолог.
 Ламберт, Элинор (1903—2003) — американская журналистка и модный критик.
 Ламберт, Юми (род. 1995) — бельгийская топ-модель.
 Ламбер, Юрбен Франсуа (1773—1814) — французский генерал.

 Бельгийские банкиры
  — семья бельгийских банкиров:
  (1806—1875) — банкир и художник.
 (1761—1842) — банкир, муж Бетти де Ротшильд; барон, сын предыдущего.
  (1887—1933) — бельгийский финансист, барон, сын предыдущего.
  (1928—1987) — бельгийский банкир и коллекционер, сын предыдущего.

Топоним 
 Ламберт — ударный кратер на Луне, в южной части Моря Дождей; назван в честь И. Г. Ламберта.
 Франция
 Отель Ламбер — особняк в Париже.
  — старинная улица в Нанте.
  — улица в Париже.

 Великобритания
 Ламберт — один из 32 лондонских боро, находится во внутреннем Лондоне на южном берегу Темзы.

 США
  — город в округе Куитмен, штат Миссисипи.
  — город в округе Алфалфа, штат Оклахома.
 Ламберт — тауншип в округе Ред-Лейк, штат Миннесота.
  — деревня в округе Скотт, штат Миссури.
  — международный аэропорт города Сент-Луис.
  — историческое здание в Нью-Джерси (1892).

Другое 
 Ламберт (La, Лб) — внесистемная единица яркости; названа в честь И. Г. Ламберта.
 Ламбер — другое название сорта винограда Троллингер.
 Ирвинг Ламберт — персонаж серии компьютерных игр Tom Clancy’s Splinter Cell
 «» — мультипликационный фильм студии Уолта Диснея (США, 1952).

См. также 
  — карточная игра испанского происхождения.
 Д’Аламбер, Жан Лерон (1717—1783) — французский математик.
 
 Лампкин

Страницы значений:Тёзки